LO Yeovil Town Ladies Football Club, in precedenza Doncaster Belles Ladies Football Club è una squadra di calcio femminile inglese con sede a Yeovil, South Yorkshire, affiliata allo Yeovil Town Football Club maschile. Dalla stagione 2018-2019 disputa le partite casalinghe all'Avenue Stadium, impianto che condivide con il Dorchester Town Football Club maschile, dichiarando tuttavia che alcuni incontri possano essere giocati allo Huish Park, impianto casalingo della sua controparte maschile e utilizzato dalla squadra femminile fino alla stagione precedente.

Prima del suo accesso alla FA WSL, la squadra disputò la FA Women's Premier League Southern Division dopo aver ottenuto la promozione dalla South West Combination Women's Football League per la seconda volta nel 2012.

Dalla stagione 2018-2019 è iscritta alla FA Women's Super League, nuova denominazione del livello di vertice del campionato inglese di calcio femminile.

Storia 
Il club fu fondato da Tony Baverstock con la denominazione Yetminster Ladies e la squadra, iscritta alla South West League Division Two, disputò la sua prima partita ufficiale contro le avversarie del Weymouth Vikings il 16 settembre 1990. cambiò denominazione in Sherborne Ladies nel 1993, e nel 1997 la squadra raggiunse il quarto turno della FA Women's Cup, eliminata dall' di fronte ai 500 spettatori sugli spalti dell'Huish Park. Del 1999 è la rinomina a Yeovil Town Ladies nel 1999, e da quella stagione, sotto la direzione tecnica di John Flatters, la squadra inizia ad ottenere risultati sempre più incoraggianti. Dopo che Flatters ha lasciato il club, il primo allenatore della squadra Steve Phelps è subentrato.

La stagione 2004-2005 ha visto lo Yeovil Town Ladies vincere la finale della Somerset County Cup contro le avversarie del Keynsham Town Ladies, alla cui fine ha visto anche la partenza del giovane talento Helen Bleazard che aveva giocato con il club fino dall'età di nove anni. Bleazard si trasferì al , che all'epoca giocava nella Women's Premier League. La stagione successiva ha visto la squadra perdere la promozione per un solo punto a favore del Frome Town, lasciandoli nella posizione di secondo in classifica e perdendo i finalisti della Coppa di Lega. La stagione 2006-2007 ha visto the Glovers conquistare l'ultima promozione alla South West Combination League.

La squadra ha intrapreso la sua prima stagione nel campionato di South West Combination nel 2007-2008, riuscendo a risultare competitiva conquistando un lusinghiero quarto posto e la conseguente salvezza. La stagione successiva ha visto nuovamente progressi, con, Nathan Jones, ex calciatore dello Yeovil Town, che prende la guida tecnica della squadra nel novembre 2009. Lo Yeovil ha concluso la stagione al terzo posto, dietro ai campioni del Queens Park Rangers e Plymouth Argyle, mentre la formazione Riserve terminò la stagione come campioni dei Lega, ottenendo la promozione alla South West League, Division One.

La stagione seguente ha visto la squadra balzare agli onori della cronaca dopo aver ottenuto una schiacciante vittoria per 21-0 sul Reading Town. Questo ha incentivato la squadra a puntare al primo posto in classifica con una vittoria per 9-1 sul Cullompton, una difficile vittoria con il Forest Green Rovers e un pareggio per 2-2 con l'Havant & Waterlooville. La stagione è stata interrotta dal maltempo per quasi quattro mesi, ma questo ha permesso alla squadra di concentrarsi sulla FA Cup, con vittorie su Saltash United, Forest Green Rovers e Newquay portandole ad un eccitante quarto turno con le avversarie del , incontro che li ha visti uscire vincitori per 3-0, stabilendo un pareggio con il Nottingham Forest. Nonostante la sconfitta per 1-0, la squadra dimostrò chiaramente la sua competitività per il campionato, vincendo la South West Combination Women's League con un tabellino di diciassette vittorie, due pareggi solo due sconfitte delle loro venti partite, segnando 103 reti e subendone appena quindici.

La stagione 2010-2011 ha visto il club gareggiare per la prima volta nella FA Women's Premier League Southern Division, tuttavia la diversa caratura tecnica della serie superiore costrinse la squadra a retrocedere nuovamente in South West Combination. Le prestazioni furono più soddisfacenti nella county cup, giungendo alla finale grazie a una vittoria per 3-1 sul Keynsham Town. Nel marzo 2011 Steve Phelps e il suo assistente Nigel Wolfe hanno lasciato il loro incarico di allenatori.

Nigel Williams e Sarah Lawler hanno assunto il ruolo di allenatori in comune della prima squadra, con Chris White come assistente manager. Inizialmente hanno stabilizzato la posizione in classifica con i pareggi con il Cardiff City e il Colchester United, ma le sconfitte con  e Portsmouth nelle loro ultime due partite hanno decretato il ritorno in South West Combination. La stagione si è conclusa con una vittoria per 3-0 su Larkhall Athletic nella finale della Somerset Women's Senior Cup.

La stagione 2011-2012 è stata la prima stagione con la nuova coppia di tecnici della squadra titolare, festeggiata con la conquista del South West Women's Combination Football League Trophy e della Somerset FA Women's Senior Cup. Il club ha anche avuto l'onore di essere stato insignito del premio FA National Respect Gold per la piramide del calcio femminile inglese. L'inizio della stagione ha visto la partenza dal club di Jemma Tewkesbury, detentrice del record di presenze e di reti marcate per lo Yeovil Town, trasferita al Portsmouth Ladies, ma l'avvio in campionato le vede vittoriose per 7-1 sul Keynsham Development, premessa per una stagione che si rivelerà più che positiva che vede la squadra concludere imbattuta il campionato. In County Cup la stagione inizia con una vittoria per 1-0 sul Keynsham Town e prosegue positivamente fino a disputare la finale dove, battendo per 3-0 le avversarie del Larkhall Athletic, le ragazze sollevano il trofeo per la seconda stagione consecutiva. La squadra su laurea campione già ad aprile, con due giornate d'anticipo, confermando la promozione alla FA Women's Premier League Southern Division per la prima volta nella sua storia sportiva.

La stagione 2012-2013 ha visto il club finire al terzo posto in Premier League Southern Division, fino ad allora la migliore posizione mai raggiunta nella sua storia, giungendo al quinto turno della FA Women's Cup prima di perdere per 4-0 contro il . Nell'aprile 2013 è stato confermato che il club era stato accettato nella nuova ed ampliata FA Women's Super League 2.

La stagione 2016 ha visto lo Yeovil Town raggiungere la prima posizione in FA WSL 2 venendo di conseguenza promosso in FA Women's Super League 1, massimo livello del campionato femminile nazionale, per la prima volta nella sua storia, conservando l'iscrizione anche nei due campionati successivi, 2017 e 2017-2018, pur se classificato all'ultimo posto, e venendo ammesso nella nuova FA Women's Super League per la successiva stagione.

Cronistoria

Allenatori

Calciatrici

Palmarès

Competizioni nazionali 
 
 2016

 
 1983, 1987, 1988, 1990, 1992, 1994

Organico

Rosa 2018-2019 
Rosa, ruoli e numeri di maglia estratti dal sito societario, aggiornati al 13 luglio 2018.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni